Rampe (von französisch ramper „klettern, kriechen“) steht für:
 Rampe (ortsfester Zugang), schräge Fläche für die Gebäudeerschließung oder Ladetätigkeiten
 Sohlrampe, auch Rampe oder Raue Rampe, künstliche Stromschnelle im Wasserbau als Ersatz für Überfallwehre
 Rampe, Auf- oder Ausfahrt von Autobahnen, siehe Anschlussstelle (Autobahn)
 Rampe, erhöhte Abgrenzung der Publikumsseite der Bühne im Theater, siehe Rampenlicht
 Rampe (Konzentrationslager), Ort der Vorauswahl in den Vernichtungslagern des Holocaust, siehe Selektion (Konzentrationslager)
 Die Rampe, österreichische Literaturzeitschrift (ab 1975)
 Theater Rampe, Autorentheater in Stuttgart 
 Die Rampe (Mahnmal) der deutschen Künstlerin E. R. Nele gegen Deportation und Vernichtung, Kassel

Geografische Objekte:
 Rampe (Leezen), Ortsteil der Gemeinde Leezen (Mecklenburg), Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Rampe (Schashagen), Dorf der Gemeinde Schashagen, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein

Personen:
 Micheline Rampe (* 1953), deutsche Autorin, Coach und Therapeutin
 Siegbert Rampe  (* 1964), deutscher Cembalist, Organist und Pianist

Siehe auch:
 Startrampe (Begriffsklärung)
 Laderampe, Rollstuhlrampe, Verbindungsrampe, Steilstrecke (Eisenbahnrampe)
 Rampen (Gericht aus Rinderinnereien)
 Rambe (Lars Rambe)
 Ramp (Begriffsklärung)